Связно́й — многозначный термин:
 военнослужащий, осуществляющий связь между командиром и его начальником или между воинскими частями, подразделениями, боевыми группами;
 человек, связывающий разведчика с разведывательным управлением.

Организации 
 «Связной» — компания, специализирующаяся на продаже цифровой техники.
 «Связной» — один из российских банков.

Кинематограф 
 «Связной» — незавершённый фильм режиссёра Сергея Бодрова (младшего).

См. также 
 Французский связной
 Шанхайский связной
 

Компании по алфавиту